Anna Walentynowicz (ur. 1929, zm. 2010) – polska działaczka związkowa, działaczka Wolnych Związków Zawodowych, dama Orderu Orła Białego
 Bohdan Walentynowicz (ur. 1912, zm. 1984) – polski oficer, profesor Polskiej Akademii Nauk
 Józef Walentynowicz herbu Łabędź – sędzia grodzki inflancki
 Krzysztof Walentynowicz Teliszewski herbu Abdank – stolnik nowogrodzkosiewierski
 Małgorzata Walentynowicz (ur. 1979) – polska pianistka
 Marian Walentynowicz (ur. 1896, zm. 1967) – polski rysownik, architekt
 Władysław Walentynowicz (ur. 1902, zm. 1999) – polski pianista, kompozytor, pedagog